NTPassword és un programari utilitzat per la recuperació de la contrasenya de qualsevol usuari del sistema Windows. Suporta versions de NT3.5 a Windows 8.1, també 64 bits i les versions del servidor (com ara les de 2003, 2008 i 2012).

No és necessari saber la contrasenya antiga per generar-ne una de nova.

l'NTPassword treballa offline, per tant, no cal que l'usuari estigui connectat a Internet. Així doncs, ha d'apagar l'ordinador i inserir un CD o un USB per poder realitzar la recuperació de la contrasenya.

També hi ha un editor de registre i altres utilitats de registre que treballen amb els sistemes linux i unix.

Procès 
Windows emmagatzema la seva informació d'usuari, incloent les versions encriptades de les contrasenyes, en un arxiu anomenat 'sam', normalment trobat en: /windows/system32/config. Aquest arxiu és una part del registre, en un format binari anteriorment no documentat i difícilment accessible.

També proporciona un codi de font plena i complexions binàries de les eines per permetre que els usuaris l'utilitzin mentre realitzen altres tasques. A més, està disponible en format de documentació del registre.

Mr. Robot 
A l'episodi 8 de la segona temporada de la sèrie Mr. Robot, un personatge utilitza aquesta eina per "apedaçar" (de l'angès patch) l'ordinador d'un altre.

Referències